Барбара Хендрикс:
 Хендрикс, Барбара (род. 1948) — американская оперная и джазовая певица (сопрано).
 Хендрикс, Барбара  (род. 1952) — немецкий политик, министр экологии, охраны природы и безопасности ядерных реакторов (с 2013).